Öz (türk. für „Selbst, Wesen, Substanz“; als Adjektiv: „wahr, echt, rein“) ist ein türkischer weiblicher Vorname sowie Familienname. Zahlreiche weitere türkische Namen sind außerdem mit dem Element Öz gebildet oder davon abgeleitet.

Namensträger

Familienname 
 Erdal Öz (1935–2006), türkischer Schriftsteller und Verleger
 Feriha Öz (1933–2020), türkische Medizinerin, Pathologin und Hochschullehrerin
 İpek Öz (* 1999), türkische Tennisspielerin
 Mehmet Öz (* 1960), türkisch-amerikanischer Mediziner, Autor und Fernsehpersönlichkeit
 Nidâ Öz (* 1955), türkischer Dichter und Musiker
 Noyan Öz (* 1991), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Zekeriya Öz (* 1968), Staatsanwalt in der Türkei
 Mehmet Oz (* 1960),  US-amerikanischer Mediziner, Fernsehmoderator und Politiker

Varianten (Auswahl) 

Özay, Özcan, Özdal, Özden, Özdil, Özen, Özer, Özgür, Özkan, Özkara, Özlem, Özlü, Özmert, Özoğuz, Özsoy, Öztekin, Öztürk

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname